Lethotremus är ett släkte av fiskar. Lethotremus ingår i familjen sjuryggsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjuryggsfiskar
Lethotremus